Die für Passagiere wichtigen Flughäfen sind in der Liste der Flughäfen in der Schweiz zu finden.